

En physique et en chimie 
 masse, une propriété fondamentale de la matière
 masse, dans un circuit électrique, la branche de référence des potentiels électriques
 masse atomique
 masse solaire, une unité de mesure en astrophysique
 masse volumique, une grandeur physique
 masse moléculaire
 masse molaire
 spectrométrie de masse

Objet 
 masse, un outil de frappe qui s'utilise à deux mains
 masse d'armes, une arme dérivée du gourdin

En sociologie / politique 
 Masse, un nombre important d'individus
 Communication de masse
 Culture de masse
 Média de masse
 Production de masse
 Société de masse
 The Masses, un magazine progressiste américain (1911-1917)
 Mass-Observation (litt. « observation des masses »), un organisme britannique de recherche en sociologie du comportement fondé en 1937

En économie 
 Masse salariale

Dans l’enseignement  artistique 
 masse, dans les écoles et ateliers d’art, ainsi que dans les écoles d’architecture, le regroupement des élèves dans une association afin de mutualiser leurs dépenses communes (par exemple, la Grande masse des beaux-arts de Paris); la masse est dirigée par un massier

Patronyme 
Masse est un nom de famille porté en particulier par :
 Brian Masse (né en 1968), un homme politique canadien ;
 Christophe Masse (né en 1963), homme politique français ;
 Marcel Masse (1936-2014), un homme politique canadien ;
 Claude Masse (1652-1737), un ingénieur français ;
 Claude Masse (1948-2004), un avocat québécois ;
 Francis Masse (né en 1948), un auteur de bande dessinée ;
 Henri Masse (né en 1947), un haut fonctionnaire français ;
 Hubert Masse (1963), un artisan chocolatier français.
 Jean Masse (1868-1934), un homme politique français ;
 Jean Masse (1911-1987), un homme politique français ;
 Jean-Marie Masse (1921-2015), un musicien français ;
 Julie Masse, une chanteuse québécoise ;
 Pierre Masse (1879-1942), un homme politique et résistant français ;
 René Masse (1868-1929), chef d'entreprise français ;

Toponyme 

rivière
 Masse de Prayssas, rivière de Lot-et-Garonne, affluent de la Garonne ;
 Masse d'Agen, rivière de Lot-et-Garonne, affluent de la Garonne ;
 Masse, rivière de Loir-et-Cher ;
 Masse, rivière de Lot-et-Garonne, affluent du Lot ;
 Ruisseau de la Masse, rivière du Lot affluent du Vert ;

montagne
 pointe de la Masse, un sommet de Vanoise ;

localité
 Masse, village du Cameroun.

Autres 
 Masse freinée, dans le domaine ferroviaire
 Indice de masse corporelle
 
 En médecine, une masse désigne une tumeur de fort volume

Homonymie de patronyme